Shirley Bassey
Bassey William Andem

Desambiguação